Парижанка (фреска)
 Парижанка (фільм, 1923)
 Парижанка (фільм, 1957)